

-{Love the Way You Lie}- je pesma američkog repera Eminema. Objavljena je tokom juna 2010. godine kao drugi singl s njegovog sedmog studijskog albuma -{Recovery}-. Na pesmi gostuje barbadoška -{R&B}- pjevačica Rijana (-{Rihanna}-). Producent pesme je Aleks Da Kid (-{Alex Da Kid}-), dok su pesmu napisali sami Rijana i Eminem.

Spisak pesama 
Digitalni daunloud
 -{Love The Way You Lie}- – 4:23

Promotivni -{CD}- singl
 -{Love The Way You Lie}- – 4:23

Top liste

Istorija objavljivanja

Izvori 

Песме 2010.
Синглови 2010.
Rijanine pesme
Еминем
Синглови на првом месту листе Билборд хот 100